Alkali (vom arabischen  für „Pottasche“ und „Aschensalz“: karbonathaltige Pflanzenasche) bezeichnet:

in der Chemie:
 Alkalien, chemische Verbindungen, die Eigenschaften einer Base zeigen
 Alkalimetalle, eine Gruppe von chemischen Elementen;
 Erdalkalimetalle, eine weitere Gruppe von chemischen Elementen;
 Alkalische Lösung, Lösungen mit einem pH-Wert > 7

als Name:
 Zaynab Alkali (* 1955), nigerianische Schriftstellerin

eine Lenkwaffe:
 AA-1 Alkali

eine Wüstung:
 Alkali (Nevada), USA

Sonstiges:
 Alkali Brook, ein Fluss im US-Bundesstaat Wyoming
 Alkali Creek Patch, ein Fluss im US-Bundesstaat Wyoming
 Alkali Slough, ein Fluss im US-Bundesstaat Colorado
 Big Alkali Creek
 East Fork Alkali Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Wyoming
 First Alkali Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Colorado
 Middle Fork Alkali Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat South Dakota
 North Alkali Creek Siphon, ein Kanal im US-Bundesstaat Oregon
 West Fork Alkali Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Wyoming (Park County)
 West Prong Alkali Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Colorado (Mesa County)
 Second Alkali Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Colorado
 South Alkali Creek (Alkali Creek, Malheur County), ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon (Malheur County)

im NRHP gelistete Objekte:
 Alkali Flat Central Historic District, in Sacramento, Kalifornien, ID-Nr. 84000929
 Alkali Flat North Historic District, in Sacramento, Kalifornien, ID-Nr. 84000933
 Alkali Flat West Historic District, in Sacramento, Kalifornien, ID-Nr. 84000936
 Alkali Ridge, in Monticello, Utah, ID-Nr. 66000740

Siehe auch:
 Alkali Arroyo
 Alkali Creek
 Alkali Flat Creek
 Alkali Wash
 Big Alkali
 East Alkali Creek
 Little Alkali Creek
 North Alkali Creek
 North Fork Alkali Creek
 West Alkali Creek
 South Fork Alkali Creek